Каньяр () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Гранадина. Занимает площадь 26 км². Население — 412 человек (на 2010 год). Расстояние — 66 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Situación de Cáñar 

Муниципалитеты Гранады
Города Гранады